Fandian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fandian (socken i Kina, lat 29,33, long 103,47), Sichuan, 
 Fandian (socken i Kina, lat 30,96, long 106,07), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar